Ernst-Reuter-Platz (metrostation) - metrostation in Berlijn aan onderstaande straat
 Ernst-Reuter-Platz (plein) - plein in Berlijn